Le championnat d'Algérie de football 2007-2008 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

La JS Kabylie remporte son quatorzième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison 
Le championnat débute le  et se termine le . L'USM Annaba, l'AS Khroub et le MC Saïda sont les clubs promus de  en début de saison.

La JS Kabylie remporte le championnat et se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2009. L'ASO Chlef, vice-champion, se qualifie également pour cette compétition. L'ES Sétif, troisième du championnat, et la JSM Béjaïa, vainqueur de la Coupe d'Algérie, se qualifient pour la Coupe de la confédération 2009.
L'ES Sétif, l'USM Alger et l'USM Annaba, respectivement ,  et  du championnat, se qualifient pour la Ligue des champions arabes 2008-2009.

Le WA Tlemcen, l'OMR El Anasser et le MC Oran sont relégués en Division 2.

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier

Résultats

Statistiques individuelles

Meilleurs buteurs

Joueur du mois

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 2007-2008
 Supercoupe d'Algérie de football 2007
 Championnat d'Algérie de football D2 2007-2008
 Championnat d'Algérie de football D3 2007-2008

Championnat d'Algérie de football
Algerie
Sport en Algérie en 2007
Sport en Algérie en 2008